Jeffrey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Jeffrey
 John Frederick Jeffrey